Faiveley bezeichnet

 ein Weingut in Burgund, siehe Faiveley (Weingut)
 ein börsennotierter französischer Zulieferer für die Eisenbahnindustrie, siehe Faiveley Transport